Змагання зі сноубордингу в дисципліні слоупстайл серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 27 лютого. Участь взяли 29 спортсменок з 17 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки